Бат — многозначный термин, может означать:

Денежные единицы 
 Тайский бат — денежная единица Таиланда (см. также сиамский тикаль).
 Бат — денежная единица Камбоджи XIX века.

Топоним 
Англоязычный топоним Бат () может означать:
 Бат — город в графстве Сомерсет на юго-западе Англии, Великобритания;
 Бат и Северо-Восточный Сомерсет — унитарная административная единица на северо-востоке церемониального графства Сомерсет.
 Бат — город в Северной Каролине (США);
 
 Бат — город в штате Мэн, США.
 Бат — тауншип в округе Фриборн, Миннесота, США.

Личное имя 
 Бат Йеор (род. 1933) — британский писатель и историк.
 Бат, Винай (род. 1984) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Бат, Райан Мишель (род. 1976) — американская телевизионная актриса.

Другое 
 Бат — мера объёма жидкостей в Древнем Израиле.
 Бат — долблёная лодка (чёлн) у удэгейцев.
 Бат — древнеегипетская богиня.
 Бат — музыкальный фестиваль, проводившийся с 1969 по 1970 гг. в городе Бат, Англия.
 Бат Сити — английский полупрофессиональный футбольный клуб из города Бат, Сомерсет.
Бат — английский регбийный клуб из одноимённого города.
 Батский ярус (бат) — стратиграфический подраздел.

См. также